Carter Harrison peut désigner :
 Carter Harrison, Sr. (1825-1893), homme politique américain, maire de Chicago ;
 Carter Harrison, Jr. (1860-1953), homme politique américain, maire de Chicago, fils de Carter Harrison, Sr.